Суперкубок Хорватии по футболу 2010 года () — 9-й розыгрыш Суперкубка Хорватии, в котором встречались чемпион страны сезона 2009/10 загребское «Динамо» и обладатель Кубка Хорватии 2009/10 «Хайдук» из Сплита. Встреча состоялась 17 июля 2010 года на домашнем стадионе «Динамо» Максимире, за игрой наблюдали около 8 000 зрителей.

До этого матча «Динамо» 6 раз принимала участие в розыгрышах Суперкубка Хорватии (3 из них команда выигрывала), «Хайдук» — 6 раз и в 4-х случаях побеждал.

Обладателем Суперкубка Хорватии 2010 года стало «Динамо», сломившее сопротивление «Хайдука». Единственный мяч в игре был забит на 77-й минуте, отличился полузащитник загребцев Игор Бишчан

Матч

Отчёт о матче

Ссылки 
 Суперкубок Хорватии 2010 на сайте hrsport.net
 
 Bišćan protiv Hajduka donio Superkup

2010
Матчи ФК «Динамо» Загреб
Матчи ФК «Хайдук» Сплит
Хорватия
Спорт в Хорватии в 2010 году
Июль 2010 года
События 17 июля
Спортивные соревнования в Загребе